Die Abkürzung CMF steht für:

 California Medical Facility
 Campus MovieFest
 Canada Media Fund
 Catabolite Modulator Factor
 Flughafen Chambéry-Savoie, IATA-Code des französischen Flughafens
 Chemikalienschutzanzug mit eingearbeiteter Maske für Feuerwehren, siehe Chemikalienschutzanzug
 Common Mode Failure
 Compagnie nationale des mines de France
 Confédération Musicale de France
 Content-Management-Framework
 Cordis Mariae Filii, ein katholischer Orden, siehe Claretiner
 Creative Music File, ein von der Firma Creative entwickeltes Musikdateiformat
 Cutting Master Format
 Cyclophosphamid-Methotrexat-5-Fluoruracil, ein Protokoll der Chemotherapie
 Composite metal foam (Verbundmetallschaum)

CMF